Ziehen steht für:
 das Ausüben einer Kraft in Richtung der Kraftquelle, siehe Zugspannung
 eine Fortbewegungsart in der Biologie, siehe Migration (Biologie)
 eine Fortbewegungsart in der Kultur, siehe Nomadismus
 ein Umformverfahren, zur Herstellung von Draht, siehe Durchziehen
 ein Zugdruckumformen eines Blechzuschnitts, siehe Tiefziehen
 ein Verfahren zur Kerzenherstellung
 das Bewegen der Computer-Maus mit gedrückter Maustaste, siehe Drag & Drop
 das Kultivieren von Jungpflanzen, siehe Züchtung
 ein Garvorgang, siehe Pochieren
 das Lösen der Aromastoffe beim Aufbrühen von Tee oder Kaffee
 das Umschmelzen zu Silizium-Einkristallen, siehe Ingot
 das Herstellen von Glasfasern als Lichtwellenleiter
 das Herstellen von Stuckprofilen im Stuckateurhandwerk, siehe Stuck
 das Entnehmen einer Waffe aus deren Holster
 

Ziehen ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Siegmund Ziehen (1727–1780), deutscher Theologe

 Julius Ziehen (1864–1925), deutscher Pädagoge, Sohn des Schriftstellers Eduard Ziehen
 Ludwig Ziehen (1871–1951), deutscher Lehrer und Altphilologe, Sohn des Schriftstellers Eduard Ziehen
 Theodor Ziehen (1862–1950), deutscher Neurologe und Psychiater
 Vult Ziehen (1899–1975), deutscher Psychiater, Sohn von Theodor Ziehen

Siehe auch:
 Ziehn
 Ziehung
 Zug
 Umzug